Erliansaurus (що означає «ерліанська ящірка») — це рід динозаврів-теропод терізинозаврів, які мешкали в Азії під час сеноманської стадії пізньої крейди, на території сучасної Внутрішньої Монголії, формації Ірен-Дабасу.

Опис 

Голотипний екземпляр являє собою ще не повністю дорослу особину на основі одного незрощеного хвостового хребця, і тому його дорослий розмір може бути більшим, ніж Neimongosaurus. Це був теризинозавр малого та середнього розміру з орієнтовною довжиною від 2,6 до 4 м і вагою від 91 до 400 кг.

Ерліанзавр був двоногою травоїдною твариною. Шийний відділ був досить коротким, як для теризинозавроїда. Стегнова кістка, що збереглася, була дуже прямою та мала дуже округлу голівку стегнової кістки. Гомілкова кістка була відносно подовженою. Малогомілкова кістка мала незвичайну форму, з дуже високим переднім краєм і увігнутою вершиною. Ліва рука збереглася винятково з майже всіма елементами цілими, її кисті мали величезні, сильно загнуті назад і загострені кігті, з яких кіготь великого пальця був найбільшим, проте зап’ястні кістки відсутні.

Класифікація 
Описувачі віднесли ерліанзавра до Therizinosauroidea, у базальному положенні. Кладистичний аналіз, виконаний переглядом Zanno у 2010 році, відновив його як теризинозавроїда. Наведена нижче кладограма є результатом нещодавно проведеного філогенетичного аналізу Therizinosauridae Hartman et al. 2019 рік.

Примітки 

Фауна крейдяного періоду
Вимерлі тварини, описані 2002